Škoflje (gmina Divača)
 Škoflje (gmina Ivančna Gorica)